Nederlandse personen met deze naam

 Job Mutters (1889-1974), een Nederlands voetbalscheidsrechter
 Johan Mutters (1858-1930), een Nederlandse architect

Nederlandse bedrijven

 H.P. Mutters en Zoon, voormalige Koninklijke Nederlandse Meubelfabriek H.P. Mutters & Zn in Den Haag

Plaatsen

 Mutters, een plaats in de Oostenrijkse deelstaat Tirol